Benke ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Benke (* 1956), österreichischer Theologe 
 Daniel Benke (* 2002), deutscher Fußballspieler 
 Fritz Benke (1913–2003), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus (SDAP)
 Harald Benke (* 1955), deutscher Meeresbiologe 
 Hermann Benke (1866–1937), österreichischer Schauspieler
 Nikolaus Benke (* 1954), österreichischer Rechtswissenschafter
 Stefanie Benke (* 1990), deutsche Journalistin und Sportmoderatorin
 Valéria Benke (1920–2009), ungarische kommunistische Politikerin